Oineo – personaggio della mitologia greca, re di Calidone, figlio di Portaone e di Eurite e fratello di Agrio
 Oineo – personaggio della mitologia greca, re di Cizico e padre di Cizico, nonché amico e compagno di Eracle